Austroposeidon magnificus ("Poseidón del sur magnifico") es la única especie conocida del género extinto Austroposeidon de dinosaurio saurópodo titanosaurio que vivió aproximadamente hace 83 millones de años durante el campaniense en el Cretácico Superior de Sudamérica.

Descripción
Austroposeidon era un saurópodo grande: el único espécimen conocido, que era adulto, tendría una longitud de cerca de 25 metros (82 pies); de hecho, es el dinosaurio más grande conocido de Brasil a la fecha.

Varios rasgos muestran que Austroposeidon era un miembro de los titanosaurios; las articulaciones del hipofesno-hipantro faltan en las vértebras, las vértebras cervicales y dorsales no poseen espinas neurales bifurcadas, y la textura interna del hueso es camerada (es decir, salpicada por muchas cámaras de aire diminutas). Los descriptores determinaron que Austroposeidon constituye un nuevo género basándose en ciertas autapomorfias (o características únicas de los fósiles en cuestión) en las vértebras: la decimotercera vértebra cervical tiene láminas columnares centropostzigapofisiales, y la lámina posterior centrodiapofisial se divide en dos proyecciones; la primera vértebra dorsal tiene láminas centrodiapofisiales posteriores y anteriores que se curvan hacia abajo y hacia afuera, y su diapófisis se estrecha hasta el margen superior del centro de la vértebra; y la parte más frontal de la lámina espinoprezigapofisial se bifurca en las vértebras dorsales posicionadas hacia la parte posterior del torso. Adicionalmente, Austroposeidon posee una combinación única de otros rasgos vertebrales, que no son conocidos en otros titanosaurios.

Un escaneo de tomografía axial computarizada mostró que la textura interna del hueso poseía anillos concéntricos alternados de tejido camerado y tejido denso; los descriptores interpretaron que estos eran anillos de crecimiento dentro del hueso.

Descubrimiento e investigación
Austroposeidon es conocido a partir de un único espécimen, el holotipo MCT 1628-R, el cual consiste de partes de las vértebras cervicales (del cuello), dorsales y del sacro (incluyendo una costilla cervical y una vértebra dorsal completa). El espécimen fue descubierto en estratos datados del Campaniense al Maastrichtiense en la Formación Presidente Prudente del Grupo Bauru por el paleontólogo Llewellyn Ivor Price en 1953, pero los restos no fueron descritos hasta 2016. El animal fue preservado probablemente por un lóbulo de derrame en una llanura de inundación, al juzgar por la fina arenisca en la que se halló al espécimen. Infortunadamente, el sitio en que se recuperó el fósil se ha perdido por el desarrollo urbano.

El nombre del género combina el término austro ("del sur", por ser de Suramérica, derivado del latín auster, el viento del sur) y poseidon, en referencia al dios griego de los terremotos del mismo nombre. El nombre de la especie es la palabra latina magnificus ("grande, elevado, noble"), refiriéndose al gran tamaño del animal.

Clasificación
 
 
Un análisis filogenético presentado con la descripción del fósil de 2016 encontró que Austroposeidon es el taxón hermano del grupo Lognkosauria. El consenso de los dos árboles filogenéticos más parsimoniosos se muestra a continuación:

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias

Enlaces externos

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur